Five (cinque in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Five – film documentario del 2003 diretto da Abbas Kiarostami

Musica 
5ive – boy band britannica
Five – album di Fancy del 1990
Five – album di Greg Howe del 1996
Five – album dei Circus Devils del 2005
FIVE – EP di Ayumi Hamasaki del 2011
Five – album di Anonimo Italiano del 2013
Five – album dei The Agonist del 2016
Five – album degli Hollywood Undead del 2017
Five – album di Prince Royce del 2017
Five – album degli Shinee del 2017
Five – album dei White Lies del 2019
Five Record - talvolta nota semplicemente come Five, casa discografica italiana

Televisione 
Five – mascotte di Canale 5
Five (ora Channel 5) – canale televisivo britannico

Pagine correlate
5 (disambigua)
Cinque (disambigua)